La Cumbre kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Uspallata Pass, sadelpass, 
 La Cumbre, Argentina,

Colombia 

 La Cumbre (kommun), Valle del Cauca, 
 La Cumbre, Colombia,

Mexiko 

 La Cumbre, Asunción Nochixtlán, 
 La Cumbre, Chihuahua, 
 La Cumbre, Tlapacoya, 
 La Cumbre, San Sebastián Tlacotepec, 
 La Cumbre, Tequila, 
 La Cumbre, Magdalena Peñasco, 
 La Cumbre, Matías Romero Avendaño, 
 La Cumbre, Guevea de Humboldt, 
 La Cumbre, Durango, Pueblo Nuevo, 
 La Cumbre, Tlatlauquitepec, 
 La Cumbre, Emiliano Zapata, 
 La Cumbre, Magdalena Jaltepec, 
 La Cumbre, Tatatila,

Spanien 

 La Cumbre, Spanien, Provincia de Cáceres,